een klein vestingwerk; zie Retranchement (vestingwerk)
 een plaats in Zeeland; zie Retranchement (plaats)